

Карнак — село на місці стародавніх Фів

Див. також 
 Карнакський храм

Карнак — гора у хребті Перселл, що в горах Колумбія у провінції Британська Колумбія (Канада).

Карнак — село, Кентауська міська адміністрація, Туркестанська область

Див. також 
 Карнацький сільський округ

Карнак — муніципалітет, регіон Бретань, департамент Морбіан

Персоналії 

Карнак Андрій Миколайович - український композитор, музичний діяч.

Див. також 
 Камені Карнаку